Preissler ou Preißler est un patronyme porté par :

 Alfred Preissler (1921 - 2003), footballeur allemand et entraîneur ;
 Barbara Helena Preissler (1707 - 1758), peintre, graveuse et créatrice allemande ;
  (1942 - ), homme politique allemand, député au Landtag de Saxe ;
 Daniel Preissler (1627 - 1665), peintre allemand ;
  (1942 - ), joueur allemand de football ;
  (1904 – 1945), homme politique allemand, député au Reichstag ;
 Georg Martin Preissler (1700 - 1754), peintre et graveur allemand ;
  (1925 – 2010), écrivain allemand et auteur de littérature pour enfants, prix national de la République démocratique allemande ;
  (1943 – 2006), historien allemand et professeur d'université, prix national de la République démocratique allemande ;
  (1676 – 1741), peintre allemand ;
  (1953 - ), peintre ;
 Johann Daniel Preissler (1666 - 1737), peintre et dessinateur allemand ;
 Johann Georg Preissler (1757 - 1831), graveur danois d'origine allemande ;
 Johann Justin Preissler (1698 - 1771), peintre et dessinateur allemand ;
 Johan Martin Preissler (1715 - 1794), graveur allemand ;
  (1958 - ) ;
 Uwe Preissler (1967 - ) coureur cycliste allemand sur piste ;
 Valentin Daniel Preissler (1717 - 1765), graveur allemand ;
  (1915 – 2005), homme politique allemand, député au Landtag de Hesse et Landrat.

Voir aussi